Harmer, 1914 : un genre fossile de mollusques de la famille des Buccinidae ;
Searlesia C.W.Schneider & N.J.Eisman, 1979 : un genre d’algues rouges, synonyme de Polyneura.